Франсуа Розенталь (,  20 червня 1975, Дюнкерк) — французький хокеїст, який грав на позиції крайнього нападника, у тому числі за збірну команду Франції.

Франсуа за походженням єврей, має також брата-близнюка Моріса, також хокеїста в минулому.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1994 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Готік д'Амьєн» та «Б'єрклевен». 

Виступав за збірну Франції.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Франції в складі ХК «Ам'єн» — 1999, 2004.
 Команда всіх зірок чемпіонату Франції — 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Статистика

Клубні виступи

Збірні

Примітки

Посилання 
 Франсуа Розенталь на sports-reference.com 
 Франсуа Розенталь на Eurohockey 

Уродженці Дюнкерка
французькі хокеїсти
Гравці збірної Франції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Французькі олімпійці
Хокеїсти «Ам'єна»‎
Хокеїсти «Б'єрклевена»
Хокеїсти «Реймса»
Близнюки